Hamilton Fish ist der Name folgender Personen:

* Hamilton Fish (1808–1893), amerikanischer Politiker
 Hamilton Fish II (1849–1936), amerikanischer Politiker
 Hamilton Fish, Geburtsname von Albert Fish (1870–1936), amerikanischer Serienmörder
 Hamilton Fish III (1888–1991), amerikanischer Politiker
 Hamilton Fish IV (1926–1996), amerikanischer Politiker
 Hamilton Fish V (* 1952), amerikanischer Politiker, Verleger und Philanthrop